Мамины джинсы () — сленговый термин, используемый для описания фасона женских джинсов с завышенной талией, который пользовался высокой популярностью в конце 1980-х и начале 1990-х годов. В конце 1990-х и 2000-х годах такие джинсы в основном пользовались успехом среди американских женщин среднего возраста и считались немодными среди молодых женщин. В 2010-х этот фасон вновь стал популярен среди хипстеров и молодых женщин, следящих за последними модными тенденциями.

Первоначально термин «мамины джинсы» являлся уничижительным и использовался в качестве ругательства. Термин приобрёл известность в мае 2003 года благодаря популярной американской телепередаче Saturday Night Live, в которой актриса Тина Фей использовала его для выдуманного джинсового бренда Mom Jeans, который преподносился под слоганом «В этот День матери не дарите маме духи. Подарите ей что-то, что как бы намекает: „Я больше не женщина… Я мама!“» ().

Характеристика 

Этот фасон как правило представляет собой джинсы с , закрывающей пупок, что делает ягодицы визуально непропорционально длинными, большими и плоскими. Кроме того, у «маминых джинсов» присутствует большое свободное пространство в области промежности и ног. Обычно такие джинсы выпускают в сплошной светло-голубой гамме без каких-либо .

Среди других элементов стиля стоит выделить , конический фасон брючин и . Зачастую «мамины джинсы» дополняются свитером, кардиганом, блузкой или рубашкой, которые заправляются внутрь. В качестве обуви предпочтение отдается спортивной обуви типа кроссовок или кед, слипонам — весной, босоножками на плоской подошве – летом, ботинкам – осенью и зимой.

Этот стиль джинсов был популярен среди модных молодых женщин в Соединенных Штатах до середины 1990-х годов, до того как стали модными джинсы с заниженной талией.

В 2010-х стиль вновь стал популярен среди модниц.

Папины джинсы 

Термин «папины джинсы» был придуман популярными СМИ для уничижительного обозначения бесформенных мужских джинсов с высокой талией, которые пользуются спросом среди американских мужчин среднего возраста. Этот термин приобрел популярность в 2009 году, когда президент Барак Обама присутствовал в таких джинсах во время игры  главной бейсбольной лиги США. В марте 2015 года Обама вновь появился в «папиных джинсах» во время съёмок юмористического шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», где участвовал в рубрике «Mean Tweets», в которой зачитывал издевательские твиты о джинсах. После чего на сцену вышел Джимми Киммел в джинсах с завышенной талией и в шуточной форме попытался защитить свой наряд.

Примечания

Ссылки 
 Saturday Night Live "Mom Jeans" skit May 10, 2003
 
 

Джинсы
Сленг
Женская одежда